funkcjonalizm (antropologia)
 funkcjonalizm (archeologia)
 funkcjonalizm (architektura)
 określenie zwykle równoznaczne z głównym prądem modernizmu (zobacz też styl międzynarodowy)
 przestarzałe określenie całości polskiego modernizmu, używane w okresie międzywojennym
 funkcjonalizm (filozofia)
 funkcjonalizm (prawo)
 funkcjonalizm (psychologia)
 funkcjonalizm  (socjologia)
 funkcjonalizm (sztuka)